West End – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 West End (ang. West End Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 West End – miejscowość na Anguilli
 West End – miejscowość na Bahamach
 West End – miejscowość na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych
 West End – miejscowość na Kajmanach
 West End Games – amerykańskie wydawnictwo specjalizujące się w grach fabularnych.

W Wielkiej Brytanii:
 West End – dzielnica Londynu
 West End – region teatralny w Londynie
 West End – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 West End – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 West End – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)

Zobacz też:
 Westend